Враца:

 Враца — город в Болгарии, административный центр Врачанской области и общины Враца.
 Враца — община в Болгарии. Входит в состав Врачанской области.
 «Враца» — название футбольного клуба «Ботев» из города Враца в 1986—1990 годах.